Hrvatska
 Kosor (otok), otočić u Jadranskom moru

BiH:
 Kosor (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar

Crna Gora:
 Kosor (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica

Prezime:
 Jadranka Kosor, hrvatska političarka